Notes et références 

Kloten